

Німецькі підводні човни
 U-24 (1913)
 U-24 (1936)
 U-24 (S173)

Інше
 Об'єднання держав U-24